Janich es un apellido, al de alguna de las siguientes personas:

 Francesco Janich (1937–2019), futbolista italiano.
 Oliver Janich (n. 1973), periodista, autor y político alemán.